Lernaeosolea – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1944 roku przez amerykańskiego biologa Charlesa Brancha Wilsona.

Gatunki
Lernaeosolea lycodis Wilson C.B., 1944

Przypisy 

Chondracanthidae